Иоганн Гебенштрейт:
 Гебенштрейт, Иоганн Христиан (1720—1795) — профессор естественной истории в Петербургской Академии наук. 
 Гебенштрейт, Иоганн Эрнст (1703—1757) — немецкий врач и анатом; доктор медицины, профессор Лейпцигского университета, член Леопольдины.